Kirkby bezeichnet die Orte 
 Kirkby (Merseyside), Planstadt in der Nähe von Liverpool
 Kirkby (Lincolnshire), Ort in der Grafschaft Lincolnshire
 Kirkby-in-Ashfield, Ort in der Grafschaft Nottinghamshire
 Kirkby (North Yorkshire), Dorf in der Grafschaft North Yorkshire
 Kirkby Stephen, Kleinstadt in Kumbrien in Nordwestengland

Kirkby ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Kirkby (* 1949), englische Sopranistin

 Mat Kirkby, britischer Regisseur und Drehbuchautor

Kirkby ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Kirkby-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Kirkby Head, Landspitze an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Kirkby Shoal, Untiefe vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mount Kirkby, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kirkeby
 Kirkby Lonsdale
 Kirkby Thore
 Kirkby Mallory